

Patronyme

  (1962-), footballeur allemand ;
 Betty Lou Keim (1938-2010), actrice américaine ;
 Gustav Keim (1876-1955), général allemand ;
 William High Keim (1813-1862), politicien et major général de l'armée de l'Union durant la guerre de Sécession ;
 Monette Keim, épouse Martinet (1915-2011), philosophe des sciences française.

 Amédée Paul Georges Joseph Keime (1887-1958), Général de division français.

Pseudonyme 
 Claire Keim (1974-), actrice et chanteuse française ;
Patronyme germanique